Affiliation peut désigner :

 affiliation, en droit des affaires, une forme légale de relation entre deux entités commerciales ;
 affiliation, sur Internet, une technique marketing permettant à un site web de promouvoir ses produits en proposant une rémunération à d'autres sites web qui les annoncent ;
 affiliation, en sciences sociales un processus social, proche de celui de l'attachement, faisant en sorte que les identités sociales se lient volontairement entre elles et s'associent.

Référence